Höllerich ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Höllerich (1943–1991), bürgerlicher Name des Schlagersängers Roy Black
 Hans Höllerich (1916–1989), deutscher Schriftsteller und Heimatforscher, Schuldirektor
 Reinhard Höllerich (1947–2020), deutscher Gymnasiallehrer, Schriftsteller, Mundart- und Heimatforscher

Höllerich ist
 eine wenig ausgeprägte Bergkuppe bei Bermuthshain mit denkmalgeschützter Skisprungschanze, siehe Weißer Stein (Vogelsberg)